— японский футболист, полузащитник.

Карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клубы «Нагоя Грампус Эйт», «Киото Пёрпл Санга», «Джубило Ивата», «Виссел Кобе», «Токио Верди», «Иокогама Ф. Маринос», «Омия Ардия», «Ванкувер Уайткэпс».

Национальная сборная 
С 1997 по 2000 год сыграл за национальную сборную Японии 15 матчей, в которых забил 4 гола.

Статистика за сборную

Достижения

Командные 
 Кубок Императора: 1995, 1999, 2004

Примечания

Ссылки 
 Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Нагоя Грампус»
Игроки ФК «Киото Санга»
Игроки ФК «Джубило Ивата»
Игроки ФК «Виссел Кобе»
Игроки ФК «Токио Верди»
Игроки ФК «Иокогама Ф. Маринос»
Игроки ФК «Омия Ардия»
Игроки ФК «Ванкувер Уайткэпс» (1986—2010)